Mattias est un prénom masculin pouvant désigner:

Prénom
Mattias Andersson (né en 1978), joueur suédois de handball
Mattias Alkberg (né en 1969), auteur et compositeur suédois
Mattias Bjärsmyr (né en 1986), joueur suédois de football
Mattias de' Medici (1613-1667), gouverneur de Sienne
Mattias Eklundh (né en 1969), guitariste et chanteur suédois
Mattias Ekström (né en 1978), pilote automobile suédois
Mattias Ekholm (né en 1990), joueur suédois de hockey sur glace
Mattias Falck (né en 1991), pongiste suédois
Mattias Håkansson (né en 1993), joueur suédois de football
Mattias Hargin (né en 1985), skieur alpin suédois
Mattias Janmark (né en 1992), joueur suédois de hockey sur glace
Mattias Skjelmose Jensen (né en 2000), coureur cycliste danois
Mattias Johansson (né en 1992), joueur suédois de football
Mattias Käit (né en 1998), joueur estonien de football

Mattias Lindström (né en 1980), joueur suédois de football
Mattias Modig (né en 1987), joueur suédois de hockey sur glace
Mattias Norström (né en 1972), joueur suédois de hockey sur glace
Mattias Öhlund (né en 1976), joueur suédois de hockey sur glace

Mattias Ritola (né en 1987), joueur suédois de hockey sur glace
Mattias Rönngren (né en 1993), skieur alpin suédois
Mattias Sunneborn (né en 1970), athlète suédois en saut en longueur
Mattias Svanberg (né en 1999), joueur suédois de football
Mattias Tedenby (né en 1990), joueur suédois de hockey sur glace
Mattias Tesfaye (né en 1981), homme politique danois
Mattias Timander (né en 1974), joueur suédois de hockey sur glace
Mattias Weinhandl (né en 1980), joueur suédois de hockey sur glace
Mattias Zachrisson (né en 1990), joueur suédois de handball

Voir aussi
Marie De Mattias (1805-1866), religieuse catholique canonisée italienne

Homonymie de prénom
Prénom danois
Prénom estonien
Prénom finlandais
Prénom suédois